HMS Centaur (1759) — 74-пушечный линейный корабль третьего ранга. Второй корабль Королевского флота, названный в честь персонажа античной мифологии кентавра. 

Бывший французский Centaure, Спущен на воду в 1757. Захвачен британцами 18 августа 1759, в сражении при Лагуше.

Вошел в состав Королевского флота в 1759 как HMS Centaur. В 1778 году участвовал в бою у острова Уэссан.

Был при Чесапике (1781). Кратковременно служил в Вест-Индии. В сентябре 1782 эскортировал в Англию призы, взятые при островах Всех святых. Затонул при переходе, во время урагана 1782, в районе Ньюфаундлендской банки. С кораблем погибло около 400 человек.

Капитан Джон Инглефилд и 11 человек команды через 16 дней после крушения добрались на пинасе до Азорских островов.

В художественной литературе 
 Владимир Иванович Даль. — Гибель английского корабля «Центавр» («Матросские досуги» [1853; рассказы; написаны по поручению великого князя Константина Николаевича])

Примечания 

Centaur (1759)
Суда по алфавиту